Niemcy:
 Derne – dzielnica Dortmundu
 Derne – dzielnica Kamen